The sum of all fears puede referirse a:
 La novela de Tom Clancy titulada en español La suma de todos los miedos o Pánico nuclear; o
 La película titulada en español La suma de todos los miedos o Pánico nuclear.